Ло́ра Сан Джа́комо (; род. 16 ноября 1962) — американская актриса. Обладательница премии «Независимый дух», а также номинантка на «Золотой глобус» и BAFTA.

Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Секс, ложь и видео» (1989) и «Красотка» (1990), а также сериалах «Журнал мод» (1997—2003), «Спасите Грейс» (2007—2010) и «Морская полиция: Спецотдел» (2016—2019).

Личная жизнь 
С 1990 по 1998 год была замужем за актёром Кэмероном Дайем. У бывших супругов есть сын, который родился в 1995 году. В 2000 году Сан Джакомо вышла замуж за актёра Мэтта Адлера.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Вашингтонского колледжа
Выпускники Колледжа изящных искусств в Университете Карнеги — Меллона
Киноактрисы США